Алмалык:

 Алмалык — город в Ташкентской области Узбекистана.
 «Алмалык» — название узбекского футбольного клуба АГМК из города Алмалык в 2009—2017 годах.
 «Алмалык» — название узбекского футбольного клуба «Кимёгар» из города Алмалык в 1993 году.
 Алмалык — столица Чагатайского улуса и государства Могулистан, на территории современного уезда Хочэн в Китае.
 Алмалык — село в Талгарском районе Алматинской области Казахстана.
 Алмалык — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Алмалык — жилой район в Кировском районе Уфы.
 Алмалык — село в Кельбаджарском районе Азербайджане

См. также 
 Алмалыкский горно-металлургический комбинат